Addis-Alem, le chef-lieu du woreda Ejerie dans la zone Mirab Shewa de la région Oromia ;
 Addis Alem, une localité du woreda Dembecha dans la zone Mirab Godjam de la région Amhara ;
 Addis Alem, une localité dans la zone Agew Awi de la région Amhara ;
 Addis Alem, un quartier de Gondar dans la région Amhara.